Білий слон — слон-альбінос, рідкісний різновид слонів, шанувався в деяких країнах як священна тварина.
 Білий слон — руїни польської обсерваторії в Карпатах, на території нинішнього Верховинського району Івано-Франківської області України.
 Білий слон — шахова фігура у гравця, що грає партію білими.
 Білий слон — ідіоматичний вираз в англійській мові, що означає предмет, руйнівний для свого власника.
  — фільм
 «Білий Слон» — російська Національна премія кінокритики і кінопреси

Див. також 

 Розпродаж білого слона — колекція вживаних предметів, що продається через непрофесійні групи.
 Орден Білого слона — державний орден Таїланду, що присуджується за військові та цивільні заслуги.
 Прапор білого слона — національний прапор Сіаму (Таїланд) у 1855—1916 роках із зображенням білого слона (королівський символ) на червоному прапорі.